Халиско има више значења:

 Халиско
 Халиско (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Халиско, Ел Позо Пења (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Халиско, Лоте К1-О (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Халиско, Лоте К3 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Халиско, Палос Вердес К6-Б (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Халиско, Ранчо Гонзалез (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Халиско (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Халиско (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Халиско (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халиско (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халиско (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халиско (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халиско (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Халиско (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Халиско (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Халиско, Асијенда Халиско (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Халиско (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Халиско (Најарит), општина у савезној држави Најарит у Мексику
 Халиско (Халиско, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Халиско, Мигел Идалго (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Халиско (Уасабас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Халиско (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Халиско (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Халиско (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Халиско, Рубен Монтањо Пандуро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику